Marvel Super Heroes (en inglés: «superhéroes de Marvel») fue el título de una serie de publicaciones de historietas de la editorial estadounidense Marvel Comics. El título sigue siendo utilizado en series de historietas y ha sido además adaptado a otros medios, como la televisión, los juegos de rol o los videojuegos.

Historietas:

 Marvel Super-Heroes, título original de la serie de cómics, utilizado en varias publicaciones de Marvel Comics;
 Marvel Superheroes, una colección de cómics también llamada The Mighty World of Marvel, publicada en el Reino Unido.

Adaptaciones a la televisión:
 The Marvel Super Heroes, una serie de dibujos animados emitida por primera vez en 1966 en Estados Unidos.

Adaptaciones a juego de rol:
 Marvel Super Heroes, un juego de rol publicado por la editorial TSR en 1984;
 Marvel Super Heroes Adventure Game, un juego de rol publicado en 1998, de nuevo por TSR pero con otro sistema de juego, el sistema SAGA.

Adaptaciones a videojuego:
 Marvel Super Heroes, un videojuego de 1995;
 Marvel Super Heroes: War of the Gems, un videojuego lanzado al mercado en 1996 y basado en los acontecimientos de la serie de historietas Guantelete Infinito;
 Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, un videojuego lanzado en 1997, secuela del videojuego X-Men vs. Street Fighter.
 Marvel vs. Capcom (serie), serie de crossover.